Стокгольмский марафон — ежегодный марафонский забег, проходящий по улицам Стокгольма. Первое соревнование состоялось в 1979 году, с тех пор проводится ежегодно в конце мая — начале июня.

Победители

Марафон

Примечания

Ссылки 
 

Международные спортивные соревнования в Стокгольме
Марафоны
Международные соревнования по лёгкой атлетике в Швеции
Спортивные соревнования, регулярно проводимые с 1979 года